Сементовский — фамилия:

 Сементовский, Николай Максимович (1819—1879) — украинский российский археолог, историк. 
 Сементовский, Александр Максимович (1821—1893) — российский историк, краевед, этнограф, экономист в области статистики.
 Сементовский, Константин Максимович (1823—1902) — украинский российский писатель, историк, краевед, этнограф, фольклорист[1]; действительный статский советник.
 Сементовский, Павел Петрович (1865—1940) — русский советский врач, хирург и эпидемиолог, Герой Труда.
 Сементовский, Владимир Николаевич (1882—1969) — профессор Казанского университета.

См. также 
 Сементовский-Курилло